Андроник е гръцко мъжко име означаващо „победител на мъжете“. Може да се отнася за:

 Андроник Ливий/ Ливий Андроник, Луций; Livius Andronicus, Lucius / (ок. 284 – ок. 204 г. пр.н.е.) – първи римски поет, грък. 
 Андроник от Кира в Сирия (1 век пр.н.е.) – построява в Атина съществуващата Кула на ветровете (12,8 метров) със слънчев и воден часовник и релефи с изображенията на осемте вятъра. Създава и слънчев часовник в храма на Посейдона на о. Тенос. 
 Андроник от Родос (1 век пр.н.е.) – древногръцки философ. Систематизира и издава основните трактати на Аристотел (неговите т.н. „езотерически“ съчинения).
 Андроник, светец (1 в.) – апостол от 70-те, епископ в римската провинция Панония (днес в Унгария), роднина и сподвижник на ап. Павел (Римл. 16:7). Почитание в Правосл. църква 4 (17) януари, 17 (30) май и 30 юли (12 август), 30 (17) октомври. 
 Андроник, светец, преподобен, 9 октомври, стар ст.
 Андроник, светец, мъченик – 12 (25) октомври.
 Андроник I Комнин (ок. 1123/4 – септември 1185) – византийский император от 1183 г.
 Андроник II Палеолог (1260 – 1332 гг.) – византийски император (1282 –1322) от династията на Палеолозите (от Михаил VIII до Йоан V – 1261 до 1391 г.).
 Андроник III Палеолог – (1297 г. – 15 юни 1341 г.) – византийски император (1325 –1341).

Източници